Colimense – abitanti di Colima (città)
Colimense – abitanti di Colima